Thomas Fritsch (1563-1620) – compositore tedesco 
 Thomas Fritsch (1666-1726) – editore tedesco 
 Thomas Fritsch (1944-2021) – attore, doppiatore e cantante tedesco
 Thomas von Fritsch (1700-1775) – statista tedesco